La Longue Route est le titre : 
 d'un film tchécoslovaque réalisé par Alfréd Radok, sorti en 1949 ;
 d'un récit autobiographique de Bernard Moitessier paru en 1971 ;
 d'un tome de Le Fils de Luc, de Brian Jacques, paru en France en 1993.